Братисла́ва ( [ˈbracislaʋa], ), до 27 марта 1919 года — Прешпорок или Пре́шпорек (Prešporok, Prešporek), Пре́сбург ( [ˈprɛsbʊrk], ), По́жонь (), в Средние века — Истрополис (, ) — город в Центральной Европе, столица Словакии. 

Официально население города составляет около 437 000 человек. По другим оценкам, оно составляет более 660 000 человек. Братислава находится на юго-западе Словакии у подножия Малых Карпат, занимает оба берега Дуная и левый берег реки Моравы. Граничит с Австрией и Венгрией, это единственная национальная столица, граничащая с двумя суверенными государствами

Историческая столица Венгерского королевства (с 1541 по 1684 год), Первой Словацкой республики (с 1939 по 1945 год) и Словацкой социалистической республики (с 1965 по 1990 год). 

Ныне Братислава является политическим, культурным и экономическим центром Словакии. В городе находятся резиденция словацкого президента, парламент и органы исполнительной власти Словакии. В Братиславе есть несколько университетов, множество музеев, театров, галерей и других культурных и образовательных учреждений. Многие крупные предприятия и финансовые учреждения Словакии имеют здесь штаб-квартиры.

В 2017 году Братислава заняла третье место в списке самых богатых регионов Европейского союза по ВВП (ППС) на душу населения (после Гамбурга и Люксембурга). ВВП по паритету покупательной способности примерно в три раза выше, чем в других регионах Словакии. Братислава ежегодно принимает около 1 миллиона туристов.

Этимология 
На месте современного города ещё до нашей эры находился римский лагерь Посониум (). Позже на его месте образовался словацкий город Преслав (название от личного имени). В средние века город находился в составе Австрии и его название превращается сначала в Бреславсбург, а затем в Пресбург (Pressburg). С образованием в 1867 году Австро-Венгрии город получил венгерское название Пожонь (Pozsony) — венгерское искажение латинского Посониум. После образования в 1918 году независимой Чехословакии городу было возвращено славянское название, которое за несколько веков превратилось в народном употреблении в Братислава (Bratislava). По оценке В. А. Никонова, можно считать установленным происхождение топонима из славянского имени «Братислав» (или Браслав, Преслав, Вратислав, по аналогии с Вроцлавом в Польше).

Экономика 
Братиславский регион является самым экономически богатым и процветающим регионом Словакии, несмотря на то, что он является самым маленьким регионом и имеет второе по величине ядро населения из восьми регионов, составляющих Словакию. На него приходится 26 % ВВП Словакии. ВВП на душу населения в размере 33 124 евро (2005 год) составляет 147,9 % от среднего показателя по ЕС и является вторым по величине (после Праги) уровнем среди всех регионов новых государств-членов ЕС.

В декабре 2007 года уровень безработицы составлял 1,83 процента. Многие государственные учреждения и частные компании базируются в Братиславе. Более 75 % населения Братиславы работает в секторе услуг, в основном состоящем из торговли, банковского дела, ИТ, телекоммуникаций и туризма. Братиславская фондовая биржа (BSSE), организатор публичного фондового рынка, была основана 15 марта 1991 года.

С 1991 года автопроизводитель Volkswagen имеет завод в Братиславе, который расширился. В настоящее время его производство сосредоточено на внедорожниках, на которые приходится 68 % всего производства. VW Touareg производится в Братиславе, Porsche Cayenne и Audi Q7 частично построены там.

В последние годы многие международные компании, такие как IBM, Dell, Lenovo, AT&T, SAP и Accenture, построили сервисные центры в городе или думают сделать это в ближайшее время. Причины вступления многонациональных компаний включают близость к Западной Европе, квалифицированную рабочую силу и высокую плотность университетов и исследовательских центров.

Сильный рост словацкой экономики в 2000 году привёл к буму в строительной отрасли, и несколько крупных проектов были завершены или запланированы в Братиславе. Области, которые привлекают разработчиков включают Дунайскую реку, где два крупных проекта уже строятся: River Park в Старом городе, и Eurovea возле моста Аполлона. Другими развивающимися местами являются районы вокруг основных железнодорожных и автобусных станций, вокруг старой промышленной зоны недалеко от старого города ​и в деревне Петржалка Нове Место и Ружинов. Ожидалось, что инвесторы потратят 1,2 млн евро на новые проекты к 2010 году. Город имеет сбалансированный бюджет в размере почти шести миллиардов словацких крон (182 миллиона евро, по состоянию на 2007 год), с пятым, предназначенным для инвестиций. Братислава владеет акциями 17 компаний непосредственно, например, в компании общественного транспорта (Dopravný podnik Братислава), компании по сбору и утилизации отходов, а также коммунальной воды.​ Город также управляет муниципальными организациями, такими как городская полиция (Mestská polícia), музей города Братиславы и Братиславский зоопарк.

Братислава — туристический город, здесь проводятся крупные фестивали Братиславские музыкальные торжества, Братислава для всех и Братиславский майский фестиваль.

География и климат 
Братислава расположена в предгорьях Малых Карпат, по обоим берегам Дуная и на левом берегу реки Моравы. За Дунаем расположена меньшая часть города Петржалка. Город непосредственно примыкает к границам с Австрией (до 21 декабря 2007 года существовали пограничные переходы Петржалка-Берг и Яровце-Китзее) и Венгрией (до 21 декабря 2007 года существовал пограничный переход Русовце-Райка).

Климат континентальный, граничащий с умеренным морским (Dfa/Cfa), среднегодовая температура +10,5 °C, среднегодовое количество осадков — 565 мм. Средняя температура января — приблизительно −0,4 °C, а средняя температура июля — 21,3 °C. Зимний период холодный и влажный со снежным покровом. Лето весьма тёплое, почти жаркое, часто с сильными ветрами.

Население 

Население Братиславы по состоянию на 31 декабря 2016 года оценивается в 

По переписи населения 2001 года, словаки составляли 91,4 % населения, венгры — 3,8 %, чехи — 1,9 %, немцы — 0,3 %, прочие — 2,6 %.

Католики —  (56,7 %), атеисты —  (29,3 %), лютеране —  (6 %), остальные — 4,7 % —

Кальвинисты — 1918, Свидетели Иеговы — 1827, последователи Православной церкви — 1616, Методисты — 737, Евреи — 748, Баптисты — 6

Административное деление 
Административное деление — 5 районов (okres), 17 городских частей (Mestská časť).

История 

 Первое постоянное поселение относится к эпохе неолита (культура линейно-ленточной керамики).
 400 год до нашей эры — 50 год до н. э. — кельтское поселение, разрушенное около 50 год до н. э. даками во главе с Буребистой.
 около 50 год до н. э. — проникновение германских племён на территорию Братиславы.
 около 50 год до н. э. — первое появление римских легионов на территории Братиславы.
 около 70 года — римское поселение Герулата.
 I—V века нашей эры — граница (лимес) Римской империи проходит по Дунаю, множество римских и германских поселений. Традиционно считается, что Братислава была одним из опорных пунктов дунайской оборонительной линии, сооружённых по приказу военачальника римского императора Тиберия, Пизона. Однако точных свидетельств римского присутствия в районе современной Братиславы обнаружено не было.
 375 год — римляне покидают территорию.
 V век — приход славян.
 560 год — приход аваров.
 623—658 годы — княжество Само.
 конец VIII века — 833 год — Нитранское княжество.
 833—907 годы — часть Великой Моравии.
 907 год — первое упоминание о Братиславе в хрониках (Brezalauspurc): битва при Прессбурге, окончившаяся победой венгров над баварской армией.
 907—1918 годы (с небольшими перерывами) — часть Венгрии.
 1541—1684 годы — (после захвата Буды турками) — временная столица Венгрии, подчинённой Австрийской монархии Габсбургов.
 26 декабря 1805 года — заключение мирного договора между Францией и Австрией в Пресбурге после разгрома Австрии в Аустерлицком сражении и её полного поражения в войне Третьей коалиции (Пресбургский мир).
 1919—1939 годы — часть Чехословакии; смена официального названия на Братислава взамен Prešporek/Pressburg/Pozsony. Ранее название Братислава использовалось лишь словацкими патриотами, опиравшимися на сомнительное прочтение Павлом Йозефом Шафариком имени князя Паннонской Хорватии и Блатенского княжества Браслава (в чью честь был назван Brezalauspurc) как Братислав. Первоначально словацкие эмигранты в США хотели переименовать город в Вильсонов или Вильсонштадт — в честь президента Вудро Вильсона как сторонника права наций на самоопределение.
 1939—1945 годы столица Первой Словацкой республики, задунайская часть (современный район Братислава V) аннексирована Германией.
 4 апреля 1945 года освобождена войсками 2-го Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.
 1945—1992 годы — часть Чехословакии.
 1969—1992 годы — столица Словацкой социалистической республики (с 1990 года — Словацкой республики) в составе Чехословакии.
 с 1993 года — столица независимой Словакии.

Транспорт 

С приходом в город железной дороги в 1848 году действует железнодорожный вокзал Братислава-Главная в центре города. В задунайской части работает железнодорожный вокзал Братислава-Петржалка. Железные дороги из города идут в 6 направлениях. Братиславский аэропорт Иванка имени Штефаника находится в нескольких километрах от города и работает с 1951 года. Владеющий аэропортом консорциум «OneTwo» планирует объединить его в единый комплекс с также принадлежащим ему венским аэропортом Швехат с прокладкой скоростной железной дороги Братислава — Швехат — Вена. Для обеспечения судоходства по Дунаю в городе есть речной порт с вокзалом. Автодорожная сеть города включает 5 мостов и имеет 3 основные автомагистрали из города. В городе есть главный автовокзал Млинские Нивы и автостанции.

Первым общественным городским транспортом в Братиславе стал в 1868 году омнибус. Трамвай в Братиславе был открыт в 1895 году и с тех пор является основным общественным транспортом, имея в настоящее время 8 линий. Братиславский троллейбус был впервые запущен в 1909 году, но вскоре был закрыт, а вновь стал работать с 1941 года, имея в настоящее время 14 маршрутов. В городе также действуют автобусные маршруты (около 60 обычных и 20 ночных), при этом до 2016 года автобус был единственным общественным транспортом, который ходил в задунайскую часть города Петржалку, сейчас же туда проложена новая трамвайная линия, по которой ходят два маршрута — 1 и 3. Общественный городской транспорт управляется единой компанией Dopravný podnik Bratislava. В 1985 году началось было сооружение Братиславского метрополитена, которое вскоре было остановлено.

Наука и культура

Образование 
 Университет Коменского
 Словацкий медицинский университет
 Экономический университет в Братиславе
 Словацкий технический университет в Братиславе

Музеи и Галереи 
 Словацкая национальная галерея
 Музей часов
 Музей транспорта
 Словацкий народный музей
 Городской музей Братиславы
 Художественный музей Данубиана
 Фармацевтический музей
 Водный музей
 Галерея Зоя
 Музей торговли
 Археологический музей (Archeologické múzeum)
 Железнодорожный музей Словацкой Республики (Železničné múzeum Slovenskej republiky)
 Исторический музей (Historické múzeum)
 Музей Античной Герулата (Múzeum Antická Gerulata)
 Музей Артура Флейшмана (Múzeum Arthura Fleischmanna)
 Музей виноградарства (Múzeum vinohradníctva)
 Музей венгерской культуры в Словакии (Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku)
 Музей еврейской культуры (Múzeum židovskej kultúry)
 Музей естествознания (Prírodovedné múzeum
 Музей Иоганна Непомука Гуммеля (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela)
 Музей исторических интерьеров (Múzeum historických interiérov)
 Музей истории Еврейской общины (Židovské komunitné múzeum)
 Музей культуры карпатских немцев (Múzeum kultúry karpatských Nemcov)
 Музей музыки (Hudobné múzeum)
 Музей оружия (Múzeum zbraní)
 Музей образования и педагогики (Múzeum školstva a pedagogiky)
 Музей полиции (Múzeum polície Slovenskej republiky)

Средства массовой информации 
Будучи столицей, Братислава является местом размещения офисов множества словацких средств массовой информации. В городе находятся офисы таких телеканалов как «Словацкое телевидение», «Markíza», «JOJ» и «TA3». Также в Братиславе находится штаб-квартира «Словацкого радио» и офисы ряда коммерческих радиостанций. Среди выходящих в Братиславе газет «SME», «Pravda», «Nový čas», «Hospodárske noviny» и англоязычный «The Slovak Spectator». В Братиславе расположены штаб-квартиры двух словацких информационных агентств: Информационного агентства Словацкой Республики и «Словацкого информационного агентства».

Достопримечательности 
 Братиславский град
 Братиславский зоопарк
 Братиславский кукольный театр
 Град Девин
 Дворец Грашалковичей
 Истрополитанская академия
 Мавзолей Хатама Софера
 Михайловские ворота
 Мост Аполлон
 Национальный театр Словакии
 Новый мост
 Рыбацкие ворота
 Собор Святого Мартина
 Старая ратуша
 Старый мост
 Францисканская церковь
 Церковь Святой Елизаветы или «Голубая церковь» (1907—1913) в стиле модерн, одно из наиболее знаменитых сооружений венгерского архитектора Эдёна Лехнера.
 Церковь Святого Николая (1661) в стиле барокко, ранее — католическая, ныне принадлежит автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии.
 Часовня святого Иакова — Оссуарий и руины самого старого средневекового религиозного здания Братиславы.
 Церковь Святого Духа
 Церковь кларисок
 Церковь Девы Марии Лоретанской

Спорт 
В городе базируется спортивное общество «Слован». Футбольный клуб выступает в словацкой экстралиге. А хоккейный — один из самых успешных в Европе. С 2012 по 2019 годы ХК «Слован» выступал в КХЛ.

Города-побратимы 
  Александрия (), Египет

  Бремен (), Германия
  Вена (), Австрия
  Ереван (), Армения
  Киев (), Украина
  Кливленд (), Огайо, США
  Краков (), Польша
  Любляна (), Словения
  Перуджия (), Италия
  Прага (), Чехия
  Роттердам (), Нидерланды
  Ульм (), Германия

  Турку (, ), Финляндия

  Салоники (), Греция

Примечания

Литература

Ссылки 

 Спутниковая фотография Братиславы (Google Maps)
 Достопримечательности Братиславы 
 
 Официальный сайт Братиславы-Петржалки 

 
Города на Мораве
Центры краёв Словакии